Кривели — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Кривели — деревня в Узденском районе Минской области.

Россия 
 Кривели — деревня в Кировской области.
 Кривели — деревня в Монастырщинском районе Смоленской области.